Municipio de Arlington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Arlington (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Arlington (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Arlington (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sibley.
 Municipio de Arlington (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Phelps.